

Заґаюв — село в гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґаюв — село в гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґаюв — село в гміні Міхалув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства